Die SuperLiga 2014/15 war die neunte Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. August 2014 und endete am 24. Mai 2015.

Titelverteidiger war der Roter Stern Belgrad.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letzten stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Vereine 

Die Kapazität der Stadien bezieht sich auf die Gesamtkapazität, denn nicht alle hier genannten Stadion haben nur Sitzplätze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der 14. der Superliga spielte gegen den Dritten der zweiten Liga um die Qualifikation für die SuperLiga 2015/16.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Saison 2014/15 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15